Jeļena Ostapenko era la campionessa in carica, ma è stata sconfitta da Petra Kvitová in finale con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Paula Badosa (secondo turno)
  Ons Jabeur (ritirata)
  Maria Sakkarī (secondo turno)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Garbiñe Muguruza (terzo turno)
  Coco Gauff (ritirata)
  Barbora Krejčíková (secondo turno)
  Jeļena Ostapenko (finale)
  Elena Rybakina (secondo turno)

  Jil Teichmann (secondo turno) 
  Madison Keys (terzo turno, ritirata) 
  Camila Giorgi (semifinale) 
  Elise Mertens (secondo turno) 
  Petra Kvitová (Campionessa) 
  Beatriz Haddad Maia (semifinale) 
  Julija Putinceva (terzo turno) 
  Alison Riske (secondo turno)

Wildcard 

  Katie Boulter (terzo turno)
  Jodie Burrage (terzo turno)

  Harriet Dart (quarti di finale)

Qualificate 

  Kirsten Flipkens (terzo turno)
  Aleksandra Krunić (primo turno)

  Lesja Curenko (quarti di finale, ritirata) 
  Donna Vekić (secondo turno)

Lucky loser 

  Rebecca Marino (secondo turno)
  Viktorija Tomova (quarti di finale)

  Heather Watson (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rothesay International 2022